Regoledo  – frazione di Cosio Valtellino, comune italiano in provincia di Sondrio
 Regoledo  – frazione di Berbenno di Valtellina, comune italiano in provincia di Sondrio
 Regoledo  – frazione di Perledo, comune italiano in provincia di Lecco.